Fouillouse (Alte Alpi) – comune francese
La Fouillouse (Loira) – comune francese